Па́спорт граждани́на Арме́нии или армя́нский па́спорт (, андзнаги́р — «описание личности») — паспорт, документ международного формата, являющийся собственностью Республики Армения и выдаваемый гражданам Армении Полицией Республики Армения для подтверждения личности гражданина Армении внутри страны и также за пределами государства для поездок. Данный документ также подтверждает и даёт право его обладателю на защиту и помощь консульскими учреждениями Армении за рубежом. Для путешествий внутри страны граждане Армении могут использовать ID-карту.

Внешний вид 
Паспорт темно-синего цвета, с надписью () «Republic of Armenia» и () «Passport» на армянском и английском языках. В центре изображён герб Республики Армения. Паспорт выдаётся сроком на 10 лет, состоит из 32 страниц, и содержит информацию о владельце на армянском и английском языках. С 1 апреля 2010 года в Армении начался процесс по выдаче идентификационных карт и биометрических паспортов.

Информация о владельце 

Паспорт Республики Армения содержит следующую информацию о его владельце:

 Անձնագրի սեփականատիրոջ լուսանկարը / Фотография
 Տեսակը (P) / Tип (P)
 Երկրի կոդը (ARM) / Код страны (ARM)
 Անձնագրի համարը / Номер паспорта
 Ազգանունը / Фамилия
 Անունը/անունները / Имя/имена (2)
 Ազգությունը / Гражданство (3)
 Ծննդյան ամսաթիվը / Дата рождения (4)
 Սեռը / Пол (5)
 Ծննդավայրը / Место рождения (6)
 Ամսաթվի թողարկումը / Дата выдачи (7)
 Կատարող մարմնի կոդը / Код ведомства, выдавшего паспорт (9)

Безвизовый въезд или получение визы по прибытии (VOA) 

Приблизительно 81 государства и территорий предоставляют гражданам Армении безвизовый въезд, или выдают визу по прибытии.

С 1 января 2015 года упрощена процедура получения визы в США для граждан Армении.
Aфрика

Страны Северной, Центральной и Южной Америки

Азия

Eвропа

Oкеания

Непризнанные или частично признанные государства

Ограничения на использование паспортов 
Гражданам Армении и резидентам других государств, которые имеют армянское происхождение, будет отказано во въезде в Азербайджан. Поскольку власти Азербайджана не могут гарантировать безопасность данных граждан.

Армения
Право Армении‎